Sektion kan avse:

 Sektion (taxon) – ett taxon på nivån mellan art och släkte, framförallt använt vid klassificering av apomiktiska småarter.
 Sektion (högskola) – i vissa högskolor del av en fakultet 
 Studentsektion – en studentförening för studenter
 Sektion (idrott) – en del av en idrottsförening med inriktning på en speciell idrottsgren
 Sektion (arkitektur) – en vertikal genomskärning tvärs mot längdriktningen som en del av bland annat en huvudritning
 Sektion – en typ av byggelement där golv-, vägg- och takdelar byggs ihop på fabrik, se volymelement
 Driftsektion – grunden för den branschvisa strukturen i Sveriges Arbetares Centralorganisation
 Artillerisektion – den finländska motsvarigheten till artilleridivision